Equazioni di Eulero-Lagrange – equazioni differenziali usate nel calcolo delle variazioni, la cui soluzione è detta lagrangiana.
 Equazioni di Eulero – equazioni che generalizzano le leggi di Newton ai corpi rigidi, anche conosciute come "equazioni cardinali della dinamica".
 Equazioni di Eulero – equazioni che descrivono la rotazione di un corpo rigido.
 Equazioni di Eulero – equazioni della fluidodinamica che descrivono un flusso inviscido.